Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) — один из четырёх региональных муфтиятов СССР в 1944—1990 годах.

В годы Великой Отечественной войны произошла определенная либерализация религиозной политики в СССР. На Северном Кавказе в 1944 году появилось Духовное управление мусульман Северного Кавказа (ДУМСК) во главе с муфтием с центром в Буйнакске. В это время были вновь открыты некоторые мечети.

С 1944 года управление духовными делами мусульман на территории СССР осуществляли четыре независимых друга от друга центра: Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (с центров в Ташкенте), Духовное управление мусульман Закавказья (Баку), Духовное управление мусульман Северного Кавказа (Буйнакск) и Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири (Уфа).

ДУМСК занималось регистрацией религиозных общин, утверждением и смещением имамов мечетей, изданием постановлений (фетв) по различным религиозным вопросам.

В мае 1989 году был смещен глава ДУМСК муфтий Махмуд Геккиев. Эта отставка привела к чехарде в ДУМСК и появлению отдельных духовных управлений в республиках Северного Кавказа.

Муфтии 
 Председатель ДУМСК 1944 — 1950 гг. муфтий Хизри Гебеков;
 Председатель ДУМСК 1950 — 1975 гг. муфтий Магомед Курбанов;
 Председатель ДУМСК 1975 — 1978 гг. муфтий Хапиз Омаров;
 Председатель ДУМСК 1978 — 13 мая 1989 гг. муфтий Махмуд Геккиев;
 Председатель ДУМСК 13 мая 1989 — 10 июля 1989 муфтий Магомед-Мухтар Бабатов;
 Председатель ДУМСК июль 1989 — октябрь 1989 муфтий Абдулла Алигаджиев;
 Председатель ДУМСК октябрь 1989 — январь 1990 муфтий Ахмед Магомедов.

См. также 
 Управление мусульман Кавказа
 Координационный центр мусульман Северного Кавказа

Примечания 

Духовные управления мусульман
Ислам на Кавказе
Ислам в СССР